Lúčky (Žilina), poble de la regió de Žilina, a Eslovàquia
 Lúčky (Košice), poble de la regió de Košice, a Eslovàquia
 Lúčky (Banská Bystrica), poble de la regió de Banská Bystrica, a Eslovàquia

Lucky